Hultesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hultesjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Hultesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (21,4 ha)

Se även
Hultasjön
Hultsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn